Assur kan syfta på:

 Assur (Bibeln) – en son till Sem
 Assur (mytologi) – en gud mesopotamisk mytologi
 En fornsvensk form av namnet Assar

Geografi 
 Assur – Assyriens första huvudstad, se Ashur